O Campeonato Paranaense de Futsal de 2017, foi a 28ª edição da principal competição da modalidade no estado, sua organização é de competência da Federação Paranaense de Futsal.

Primeira Fase 
Tabela Oficial.

Confrontos 
 Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

 Vitória do mandante;
 Vitória do visitante;
 Empate.

</small>
|}

Fase Final
{{Torneio 16 equipes ida volta

| Oitavas de final =10 a 21 de setembro
| Quartas de final =01 a 16 de outubro
| Semifinais =03 e 10 de novembro
| Final =5 e 8 de dezembro

| RD1= Oitavas-de-final
| RD2= Quartas-de-final
| RD3= Semifinais
| RD4= Final

| RD1-seed01 =1
| RD1-time01=Chopinzinho 
| RD1-seed02 =
| RD1-time02=
| RD1-gols01i =
| RD1-gols02i =
| RD1-gols01v =
| RD1-gols02v =

| RD1-seed03 =9
| RD1-time03= Umuarama  
| RD1-seed04 =8 
| RD1-time04= Pato Futsal
| RD1-gols03i =2
| RD1-gols04i =3
| RD1-gols03v =1
| RD1-gols04v =3

| RD1-seed05 =5
| RD1-time05= Foz Cataratas|
| RD1-seed06 =12
| RD1-time06=   Marreco
| RD1-gols05i =1
| RD1-gols06i =1
| RD1-gols05v =3
| RD1-gols06v =6| RD1-seed07 =4
| RD1-time07=Operário Laranjeiras 
| RD1-seed08 =
| RD1-time08=
| RD1-gols07i =
| RD1-gols08i =
| RD1-gols07v =
| RD1-gols08v =

| RD1-seed09 =2
| RD1-time09= Cascavel| RD1-seed10 =
| RD1-time10=
| RD1-gols09i =
| RD1-gols10i =
| RD1-gols09v =
| RD1-gols10v =

| RD1-seed11 =7
| RD1-time11= Marechal Rondon
| RD1-seed12 =10
| RD1-time12= Ampére| RD1-gols11i =3
| RD1-gols12i =4| RD1-gols11v =1
| RD1-gols12v =2| RD1-seed13 =3
| RD1-time13= Dois Vizinhos| RD1-seed14 =
| RD1-time14=
| RD1-gols13i =
| RD1-gols14i =
| RD1-gols13v =
| RD1-gols14v =

| RD1-seed15 =6
| RD1-time15=Campo Mourão | RD1-seed16 =11
| RD1-time16= Guarapuava
| RD1-gols15i =1| RD1-gols16i =1
| RD1-gols15v =2| RD1-gols16v =1

| RD2-time01=Chopinzinho | RD2-time02=  Pato Futsal
| RD2-gols01i =2| RD2-gols02i =2
| RD2-gols01v =5| RD2-gols02v =3

| RD2-time03= Marreco
| RD2-time04= Operário Laranjeiras | RD2-gols03i =2
| RD2-gols04i =3| RD2-gols03v =0
| RD2-gols04v =2| RD2-time05= Cascavel| RD2-time06= Ampére 
| RD2-gols05i =4| RD2-gols06i =0
| RD2-gols05v =5| RD2-gols06v =1

| RD2-time07= Dois Vizinhos | RD2-time08=Campo Mourão 
| RD2-gols07i =3| RD2-gols08i =1
| RD2-gols07v =1(1)| RD2-gols08v =2(1)

| RD3-time01=Chopinzinho 
| RD3-time02= Operário Laranjeiras  
| RD3-gols01i =3
| RD3-gols02i =0
| RD3-gols01v =2
| RD3-gols02v =1

| RD3-time03= Cascavel
| RD3-time04= Dois Vizinhos 
| RD3-gols03i =3
| RD3-gols04i =2
| RD3-gols03v =3
| RD3-gols04v =1

| RD4-time01=Chopinzinho 
| RD4-time02= Cascavel
| RD4-gols01i = 4
| RD4-gols02i = 2
| RD4-gols01v = 4
| RD4-gols02v = 4
}}

 Premiação

{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 20%;"
|-
!Campeonato Paranaense de Futsal de 2022
|-
!Chopinzinho |-
|align="center"|ACEL Chopinzinho Campeão'''(1º título)

Campeonato Paranaense de Futsal
2020 no Paraná